Nasaq bezeichnet:
 Nasaq (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Nasaq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Nasaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland